Поуп, Поп () — английская фамилия.

Известные носители 
 Поуп, Александр (1688—1744) — английский поэт.
 Поуп, Билл (род. 1952) — американский кинооператор.
 Поуп, Джереми (род. 1992) — американский актёр и певец.
  (1938—2012) — новозеландский активист, сооснователь Transparency International.
 Поуп, Джон (1822—1892) — американский генерал, участник Гражданской войны.
 Поуп, Джон Рассел (1874—1937) — американский архитектор.
 Поуп, Джордж (1820—1908) — шотландский миссионер, переводчик.
 Поуп, Дик (род. 1947) — английский кинооператор.
 Поуп, Дэвин (род. 1979) — экономист, профессор Чикагского университета.
 Поуп, Карли (род. 1980) — канадская актриса и кинопродюсер.
 Поуп, Кэсседи (род. 1989) — американская певица, автор песен.
 Поуп, Лесли (1954—2020) — американский художник-декоратор.
 Поуп, Лукас (род. 1977 или 1978) — американский разработчик видеоигр.
  — канадский дипломат.
 Поуп, Морис (1926—2019) — южноафриканский лингвист, исследователь минойского языка.
 Поуп, Ник (род. 1992) — английский футболист, вратарь.
 Поуп, Огастас (1898—1953) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Поуп, Рози (род. 1980) — американская модельер, фотомодель, танцовщица и телевизионная персона.
 Поуп, Рональд (1920—1997) — британский художник и скульптор.
 Поуп, Уильям Генри (1825—1879) — канадский политик.
 Поуп, Эдди (род. 1973) — американский футболист.
 Поуп Эл, Уильям (род. 1955) — американский художник.

Составные фамилии 
 Колдуэлл-Поуп, Кентавиус (род. 1993) — американский профессиональный баскетболист.
 Коттл-Поуп, Тамека (род. 1975) — американская певица и автор песен.
 Суэйл-Поуп, Рози (род. 1946) — британская путешественница и писательница.

См. также 
 Оливия Поуп — персонаж американского телесериала «Скандал».
  — в Соединённых Штатах Америки насчитывается три округа с названием Поп.